High/Low — дебютный полноформатный студийный альбом группы Nada Surf, издан в 1996 году. Альбом получил большую известность из-за сингла «Popular».

Список композиций 
Все композиции написаны  Matthew Caws и Daniel Lorca.
 «Deeper Well» — 3:55
 «The Plan» — 4:31
 «Popular» — 3:48
 «Sleep» — 3:47
 «Stalemate» — 3:38
 «Treehouse» — 2:43
 «Icebox» — 3:17
 «Psychic Caramel» — 4:00
 «Hollywood» — 2:20
 «Zen Brain» — 4:28

Участники группы 
 Matthew Caws – гитара, вокал
 Daniel Lorca – бас
 Ira Elliot – барабаны

Чарты 
Альбом

Синглы